Roccellinastrum är ett släkte av lavar. Roccellinastrum ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Roccellinastrum